

Общие сведения 
Raketu — это один из провайдеров VoIP-связи. Он был запущен в конце 2006 года в виде программы, позволяющей совершать международные звонки с компьютера. На сегодняшний день в услуги Raketu входят голосовые вызовы между двумя компьютерами, компьютером и телефоном, а также между двумя телефонами при помощи интернета или SMS.

Операционные системы 
На настольных персональных компьютерах приложение Raketu поддерживает только системы Microsoft Windows. Так же существуют веб-приложения, специализированные для различных видов мобильных телефонов (Windows Mobile, Blackberry, iPhone и пр.), имеющих доступ в Интернет.

Услуги 
Raketu предоставляет пользователям ряд платных и бесплатных услуг. В основном ею пользуются для международных звонков и мультимессенджера.

Средства связи 
 Rak-Rak — звонки с компьютера на компьютер.
 RakOut — исходящие звонки с компьютера на телефон
 RakIn — входящие звонки с телефона на компьютер
 RakWeb — соединение двух телефонов через VoIP посредством Интернета
 RakSMS — соединение двух телефонов через VoIP посредством отправки SMS
 Voicemail — услуга, позволяющая получать голосовые сообщения, работающая по принциту автоответчика
 SMS — отправку SMS можно осуществлять как с сайта, так и через клиент
 email — отправку SMS можно осуществлять как с сайта, так и через клиент
 Мульти-Мессенджер — многопротокольная программа мгновенного обмена сообщениями.

Источники информации 
 Биржевые сводки — сведения о котировках акций
 Сводки погоды — погодные условия во всех регионах мира
 Новости — мировые новости (спорта, культуры, криминальные, политические и т. д.)
 Интегрированный поиск — поиск по страницам сети Интернет; поиск товаров, ресторанов, концертов, рецептов и т. д.
 Планирование путешествий — аренда автомобилей, поиск гостиниц и авиабилетов, подробная информация о расписании полётов с картой местонахождения рейсов в реальном времени.

Ссылки 
 Интернет-пейджер и телевизор запихали в Raketu
 VoIP Planet — Raketu
 Интеграция возможностей социальных сетей и технологии IPTV

IP-телефония